Мельцер (Мелцер) — фамилия.

 Мелцер, Аллан (1928—2017) — американский экономист.
 Мельцер, Брэд (род. 1970) — американский писатель.
 Мельцер, Вальтер (1894—1961) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал пехоты, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.
 Мельцер, Ванда (1896—1972) — польская поэтесса, писательница, публицистка.
 Мельцер, Геральд (род. 1990) — австрийский теннисист.
 Мельцер, Ивета (до замужества и после развода Бенешова; род. 1983) — чешская теннисистка.
 Мелцер, Исер Залман (1870—1953) — раввин литовского направления.
 Мельцер, Леонид Зиновьевич (1908—?) — советский учёный в области холодильной техники и технической термодинамики.
 Мельцер, Марк Ионович (род. 1945) — советский и российский спортсмен и тренер по боксу и кикбоксингу.
 Мельцер, Мэрлин (1922—2008) — одна из шести первых программисток ЭНИАКа.
 Мельцер, Натан (род. 2000) — американский скрипач.
 Мельцер, Николай Иосифович (1890—1937) — деятель советских спецслужб.
 Мельцер, Роберт-Фридрих (1860—1943) — петербургский архитектор-художник.
 Мельцер, Самуэль Джеймс (1851—1920) — американский физиолог, пионер эзофагоманометрии.
 Мельцер, Фёдор Фёдорович (1861—1945) — владелец мебельной фабрики, поставщика русского императорского двора.
 Мельцер, Хаген (род. 1959) — немецкий легкоатлет-стипльчезист.
 Мельцер, Эрнест Фёдорович (1868—1922) — петербургский архитектор.
 Мельцер, Юлия Исааковна (1911—1968) — балерина, жена Якова Джугашвили.
 Мельцер, Юрген (род. 1981) — австрийский теннисист.

Двойная фамилия
 Мельцер-Шафран, Виктор Владимирович (1914—1998) — советский и российский учёный.
 Мельцер-Щавиньский, Генрик (1869—1928) — польский композитор.